Czekanów (gromada w powiecie gliwickim)
 Czekanów (gromada w powiecie sokołowskim)